Наследование

 Наследование в биологии.
 Наследование в праве.
 Наследование в программировании:
 множественное наследование и его виды:
 ромбовидное наследование — наследование в конфигурации ромба;
 древовидное наследование — ;
 сетевидное наследование — ;
 виртуальное наследование — реализация множественного наследования на языке C++.